Sim (rivier), een rivier in Rusland
 Sim (oblast Tsjeljabinsk), een stad in de Russische oblast Tsjeljabinsk
 Simkaart (Subscriber Identity Module), een smartcard
 Sim is een afkorting voor simulator, simulatie en het gelijknamige spelgenre
 Lijst van Sim-spellen, een reeks van spellen
 Een te bespelen (mensachtig) figuurtje in de reeks van Sim-spellen
 Sim (groente), groente (peulen) in Suriname

Personen:
 Sim (acteur), Simon Jacques Eugène Berryer (1926-2009), een Frans acteur, komiek en schrijver
Cornelius Sim (1951-2021), een Bruneis kardinaal
 Dave Sim (1956), een Canadees striptekenaar
 Erik Tjon Kie Sim (1936-2009), een Surinaams politicus en aannemer
 Michael Sim (1984), een Australisch golfer

 SIM (Bradfield St. George), een Brits historisch motorfietsmerk
 SIM (Milaan), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 SIM (Reggio Emilia), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 SIM (studievereniging), een studievereniging van de Haagse Hogeschool

Zie ook 
 Sims (doorverwijspagina)